Territoire-de-Belfort megyében 102 település található.

 (CAB) Belfort agglomerációs területe (2000)